Morgan Jones (1879-1951) – attore statunitense del cinema muto
Morgan Jones (1928-2012) – attore statunitense
Morgan Jones (1886-1939) – politico britannico
Morgan Jones (1830-1894) – politico statunitense
Morgan Jones – personaggio della serie televisiva The Walking Dead